Брауни Вајс () америчка је биографска филмска драма која је у продукцији од 2016. године. У насловној улози је Сандра Булок.

О филму 
Брауни Вајс је била једно од главних лица компаније Тапервер (-{Tupperware}-) и једна од првих жена признатих у свету бизниса. Врхунац у каријери достигла је током 1950их, када је развила концепт директног маркетинга, рекламирања од врата до врата и организовања промоција производа. Организовала је забаве и плаћена путовања, на којима је осмишљала различите игре (лов на закопано благо), како би што више допринела популаризацији и прихватању производа. Иако је тиме утрла пут многим домаћицама жељним финансијске независности и плаћеног посла, и име компаније уздигла на ниво бренда, проблеми личне природе које је имала са директором, проузроковани најпре његовом сујетом и завишћу, довели су до тога да једна од најуспешнијих жена у свету бизниса и родоначелника маркетинга буде избачена из Тапервера и да се повуче у потпуну илегалу, све до своје смрти - 1992. године.

Улоге 

|-
|Сандра Булок || Брауни Вајс
|}

Спољашње везе 
 

Филмови са Сандром Булок
Предстојећи филмови
Филмови на енглеском језику